Christian Danning – compositore e direttore d'orchestra danese
 Kofi Danning – calciatore ghanese naturalizzato australiano, attaccante
 Sybil Danning – attrice austriaca naturalizzata statunitense